Zinedine Boutmène (en ) est un footballeur algérien né le  à Hussein Dey en Algérie. Il évolue au poste d’ailier droit à l’ES Sahel.

Bibliographie 
Zinedine Boutmène a été formé au NA Hussein Dey, il signe son premier contrat professionnel avec son club formateur et joue son premier match en pro le , contre le CR Belouizdad (défaite 2-0).

Le , il signe au Club Africain mais ne jouera aucun match, car le club est interdit de recrutement et ne peut donc qualifier ses recrues.

Le , il signe à l’ES Sahel.

Zinedine marque son premier but international avec l’équipe d’Algérie A’ le  contre l’équipe du Burundi. Il est convoqué le  par Madjid Bougherra en équipe d’Algérie A' pour disputer la Coupe arabe de la FIFA 2021, qu’il remportera contre la Tunisie (victoire 2-0) en finale le .

Statistiques

En sélection nationale 
{| class="wikitable alternance2" style="font-size:95%; text-align:center;"
|+ Statistiques de Zinedine Boutmène au 
|-
! rowspan="2" |Saison
! rowspan="2" |Sélection
! colspan="4" |Phases finales 
! colspan="3" |Éliminatoires CDM
! colspan="3" |Éliminatoires CAN
! colspan="3" |Coupe arabe  
! colspan="3" |Matchs amicaux
! colspan="3" |Total
|-
! Compétition
!style="border-right-style:hidden;width:2em"|  !!style="width:2em"|  !!style="width:2em; border-left-style:hidden;" | 
!style="border-right-style:hidden;width:2em"| M !!style="width:2em"| B !!style="width:2em; border-left-style:hidden;" |  Pd !!style="border-right-style:hidden;width:2em" |  M !!style="width:2em" |  B !!style="width:2em; border-left-style:hidden;" |  Pd !!style="border-right-style:hidden;width:2em" |  M !!style="width:2em" |  B !!style="width:2em; border-left-style:hidden;" |  Pd !!style="border-right-style:hidden;width:2em" |  M !!style="width:2em" |  B !!style="width:2em; border-left-style:hidden;" |  Pd !!style="border-right-style:hidden;width:2em" |  M !!style="width:2em" |  B !!style="width:2em; border-left-style:hidden;" |  Pd

Matchs internationaux 
La liste ci-dessous dénombre toutes les rencontres de l'Équipe d'Algérie de football auxquelles Zinedine Boutmène prend part, du  jusqu'à présent.

Palmarès 
 Algérie A'
 Coupe arabe des nations (1) :
 Vainqueur : 2021.

Références 

Naissance en octobre 2000
Naissance à Hussein Dey
Footballeur algérien
Joueur du NA Hussein Dey
Joueur du Club africain (football)
Joueur de l'Étoile sportive du Sahel